Twin City (engl. für ‚Zwillingsstadt‘) steht für:
 Twin City, Planungskonzept für Wien und Bratislava
 Twin City (Georgia), Ort im Emanuel County, Georgia, Vereinigte Staaten
 Twin City, Spitzname von Winston-Salem, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Twin City, Markenname der Minneapolis Steel & Machinery Company

Siehe auch:
 Zwillingsstadt
 Metropolregion Minneapolis–Saint Paul, Twin Cities